Peter Heering har flere betydninger:

 "Peter F. Heering" var tidligere navn for likørproducenten Heering

Personer:
 Peter F. Heering (1792-1875) – dansk grosserer og likørfabrikant (Peter Frederik Suhm Heering)
 Peter Nicolai Heering (1838-1924) – dansk likørfabrikant
 Peter Heering (1908-1987) (1908-1987) – dansk likørfabrikant (Peter Frederik Suhm Heering)
 Peter Heering (født 1934) (1934-2015) – dansk likørfabrikant